Катарина Малеєва була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Сандрін Тестю.

Бренда Шульц-Маккарті виграла титул, у фіналі перемігши Домінік Монамі з рахунком 7–6(7–5), 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Challenge Bell
1995